Bobrowo (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Bobrowo (gemeente Golina), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński, in de gemeente Golina
 Bobrowo (gemeente Rzgów), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński, in de gemeente Rzgów
 Bobrowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Bobrowo (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Bobrowo (powiat Drawski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Drawski
 Bobrowo (powiat koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat koszaliński